Ва́льо́к — грудка мокрої, замішеної з соломою глини для спорудження глиняних будівель або обмазування стін
 Вальок (Prosopium) — рід риб родини Лососеві
 Звичайний вальок (Prosopium cylindraceum) — річкова риба роду Prosopium, що живе в річках Сибіру
 Вальок — річка в Сибіру, притока річки Норильської
 Вальок — аеропорт у Красноярському краю, Росія

Див. також 
 Вальки — селище Багратіоновського району Калінінградської області Росії.
 Валок (значення)

Примітки